La Estatua del Joe Arroyo es un monumento al cantante Joe Arroyo en Barranquilla, Colombia. Se encuentra ubicada en el parque de los Músicos, en una zona popular y concurrida de la ciudad, muy cerca del estadio Romelio Martínez y de una estación del Transmetro (Barranquilla). Es visitada muy regularmente por habitantes de la ciudad, y por ciudadanos extranjeros; según testimonios de personas que viven o trabajan en el popular sector, cerca de 200 o más personas visitan el monumento durante el día. El sitio es una atracción turística.

La estatua se le considera un «símbolo de la ciudad» y fue erigida «en su memoria».

A finales del mes de septiembre de 2013, se inauguró otra estatua del cantante y compositor de música tropical en la ciudad de Cartagena de Indias, lugar donde nació.

Todas las estatuas del Joe Arroyo se erigieron producto de su legado y como un premio a su carrera musical.

Proyecto

Primera parte 
El proyecto sobre la edificación de un monumento empezó en la administración de Alejandro Char, alcalde de Barranquilla en ese entonces. En un principio, la idea se fue consolidando después de que el artista falleciera el 26 de julio de 2011, a la edad de cincuenta y cinco años, la misma fue consultada con el periodista Ernesto McCausland, después de dialogar telefónicamente, según el gobernante Char:  

A Yino Márquez le fue encargado el proyecto, en el que se invirtieron cerca de $ 150 000 000. Según el artista, el monumento representa la «grandeza musical», producto de una exitosa carrera.

Futuro proyecto (segunda parte) 
Durante el final del mandanto del exalcalde Alejandro Char, se dio vía libre para terminar la segunda parte del proyecto cultural. Char acordó, conjuntamente con la futura mandataria, la doctora Elsa Noguera, en terminar la obra pero no fue posible, según el testimonio de Yino Márquez, escultor de la obra. Los diseños originales describían dos partes del proyecto, la primera que finalmente fue culminada, pero la segunda debe mostrar la parte que «representa el mar, el Río y a la gran sociedad».

La segunda parte del proyecto debe terminarse, debido a que la corrosión puede afectar la parte de los tubos que sostienen el monumento, al no encontrarse recubiertos de acero inoxidable.

Características 
La estatua del Joe fue una creación del escultor Yino Márquez. Tiene una altura de nueve metros, con la base alcanza una altura máxima de dieciséis metros y cinco más de longitud y un peso de 17 toneladas. El monumento fue construido en hormigón y bronce y pintada de color rojo bronceado. La estatua reposa sobre varios tubos galvanizados que se encuentran levemente inclinados. La obra fue impulsada por el alcalde Alejandro Char.

La estatua es un reconocimiento a la trayectoria y el legado del artista; se le considera un sitio emblemático de la ciudad.

Ubicación 
El monumento se encuentra en el parque de los Músicos (carrera 46 con calle 72). Detrás de la estatua se encuentra una estación del Transmetro de Barranquilla y a un costado el estadio Romelio Martínez.

Importancia 
La estatua del músico cartagenero ha generado el interés de las personas de la ciudad. Personalidades políticas y religiosas han resaltado como «importante» el monumento, debido a que representa la vida e historia musical del artista. Un personaje religioso en destacar la estatua fue el padre Cirilo Swinne, otros como la Secretaría Distrital de Cultura Diana Acosta y varios artistas locales.

Mientras que el entonces alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dedicó una palabras al Joe por su legado musical:

Monumento en Cartagena de Indias 
La ciudad amurallada también cuenta con una estatua del artista, y se encuentra ubicada en la plazoleta del centro, antigua plaza de las empresas públicas. El proyecto empezó a gestionarse desde la administración de la abogada y política Judith Pinedo Flórez (alcaldesa en ese entonces), y culminó en la administración de Dionisio Vélez. Incluso, hubo artistas como Richard Blair (director inglés), que impulsaron este proyecto, al comentar que la ciudad de Cartagena necesitaba un monumento de este tipo.
 
El escultor Oscar Noriega Sarmiento fue el autor de la obra; cuenta con un una altura de tres metros y medio hecha de resina de carbono y otros materiales como bronce y cobre y fue terminada en cuarenta y cinco días.

La escultura muestra aquellos detalles propios del artista, como la expresión de su rostro, los brazos abiertos y su particular vestimenta que muestra «el efecto del viento golpeando sobre la tela», según Nacira Ayos Figueroa, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC). Toda la ropa del artista, desde la camisa hasta los zapatos, representa el estilo africano del cual el artista siempre se identificó.

Controversias

Véase también 
 Anexo:Monumentos de Barranquilla
 Atracción turística

Referencias

Bibliografía 
 Juan Carlos Garay, Grande entre los grandes. Revista Semana (2011).
 Adlai Stevenson Samper, La zona del Joe. Revista Latitud (2012) del periódico El Heraldo.

Enlaces externos 
 Barranquilla y la semiología de sus íconos. Artículo periodístico sobre los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Barranquilla. La Cháchara (2013).
 La estatua de ‘El Joe Arroyo’ y otras esculturas de la discordia. Documento informativo sobre los monumentos más emblemáticos de Colombia. Revista KienyKe (2013). 
 Video sobre la estatua del Joe Arroyo en Barranquilla en Youtube.
 Estatua del Joe Arroyo genera polémica Video periodístico de Caracol Televisión en Youtube.
 

Monumentos de Barranquilla
Monumentos de Colombia
Estatuas de Colombia
Esculturas de 2011
Colombia en 2011